La izquierda es la posición en que se encuentra un objeto situado en el mismo lado que el corazón del observador.

Política 
Se denomina Izquierda política a un conjunto de posturas políticas que priorizan el progresismo y la igualdad social frente al tradicionalismo y al individualismo. En el espectro político, se puede hablar de centroizquierda o de extrema izquierda, así como de izquierda ecologista o de izquierda laica. 

Algunos partidos políticos de izquierda tienen como nombre o como parte del nombre «Izquierda»:
 Bloque de Izquierda (Bloco de Esquerda), partido político portugués;
 La Izquierda (Die Linke), partido político alemán;
 Partido de la Izquierda (Die Linkspartei), partido político alemán predecesor de La Izquierda.
 La Izquierda, coalición electoral española para las elecciones al Parlamento Europeo de 2009;
 La Izquierda - El Arco Iris (La Sinistra - L'Arcobaleno), partido político italiano;
 La Izquierda Plural, coalición electoral y posterior grupo parlamentario en las Elecciones Generales de España en 2011
 Izquierda Anticapitalista, partido político trotskista español;
 Izquierda Anticapitalista Europea, partido político de ámbito europeo;
 Izquierda Comunista, corriente ideológica interna del comunismo;
 Izquierda Comunista, antiguo partido político chileno;
 Izquierda Democrática, nombre de varios partidos políticos;
 Izquierda Republicana, antiguo partido político español;
 Izquierda Socialista, nombre de varios partidos políticos;
 Izquierda Unida, nombre de varias coaliciones;

Orientación 
En algunos campos, cuando se hace referencia a una orientación espacial suele denominarse de forma específica:
 Es el babor en náutica. 
 La margen izquierda de un río, es decir su izquierda mirando aguas abajo (hacia la corriente).
 Regla de la mano izquierda para el campo magnético.
 Es el denominado lado del evangelio en iglesias y demás templos católicos.
 Camino de la Mano Izquierda en las orientaciones esotéricas.
 También hace referencia a la zurdera.

Además